Lole, album di Michelle Hunziker
Lole y Manuel, cantanti e ballerini di flamenco